Lesbian Nation (boek), lesbisch-feministisch boek van Jill Johnston uit 1973
 Lesbian Nation (separatisme), denkbeeldige gemeenschap van lesbische vrouwen en metafoor voor autonomie van die gemeenschap
 Lesbian Nation (actiegroep), Nederlands lesbisch-feministisch collectief
 Lesbian Nation (radioprogramma), programma van de New Yorkse omroep WBAI, 1972-1974